Dit is een lijst van planetoïden 9501-9600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9501) Ywain || 2071 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9502) Gaimar || 2075 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9503) Agrawain || 2180 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9504) Lionel || 2224 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9505) Lohengrin || 4131 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9506) Telramund || 5200 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9507) Gottfried || 5447 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9508) Titurel || 3395 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9509) Amfortas || 3453 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9510) Gurnemanz || 5022 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9511) Klingsor || 5051 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9512) Feijunlong || 1966 CM || 13 februari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (9513) - || 1971 UN || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (9514) Deineka || 1973 SG5 || 27 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9515) Dubner || 1975 RA2 || 5 september 1975 || M. R. Cesco
|-
| (9516) Inasan || 1976 YL3 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (9517) Niehaisheng || 1977 VL1 || 3 november 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (9518) Robbynaish || 1978 GA || 7 april 1978 || Harvard Observatory
|-
| (9519) Jeffkeck || 1978 VK3 || 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9520) Montydibiasi || 1978 VV6 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9521) Martinhoffmann || 1980 FS1 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9522) Schlichting || 1981 DS || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (9523) Torino || 1981 EE1 || 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (9524) O'Rourke || 1981 EJ5 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9525) Amandasickafoose || 1981 EF11 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9526) Billmckinnon || 1981 EC13 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9527) Sherrypervan || 1981 EH23 || 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9528) Küppers || 1981 EH24 || 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9529) Protopapa || 1981 EF25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9530) Kelleymichael || 1981 EO26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9531) Jean-Luc || 1981 QK || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (9532) Abramenko || 1981 RQ2 || 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (9533) Aleksejleonov || 1981 SA7 || 28 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9534) - || 1981 TP || 4 oktober 1981 || N. G. Thomas
|-
| (9535) Plitchenko || 1981 UO11 || 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (9536) Statler || 1981 UR27 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (9537) Nolan || 1982 BM || 18 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (9538) - || 1982 UM2 || 20 oktober 1982 || A. Mrkos
|-
| (9539) Prishvin || 1982 UE7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (9540) Mikhalkov || 1982 UJ7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (9541) Magri || 1983 CH || 11 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (9542) Eryan || 1983 TU1 || 12 oktober 1983 || E. Bowell
|-
| (9543) Nitra || 1983 XN1 || 4 december 1983 || M. Antal
|-
| (9544) Scottbirney || 1984 EL || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (9545) Petrovedomosti || 1984 MQ || 25 juni 1984 || T. M. Smirnova
|-
| (9546) - || 1984 SD6 || 22 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (9547) - || 1985 AE || 15 januari 1985 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (9548) Fortran || 1985 CN || 13 februari 1985 || Spacewatch
|-
| (9549) Akplatonov || 1985 SM2 || 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (9550) Victorblanco || 1985 TY1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (9551) Kazi || 1985 UJ || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (9552) - || 1985 UY || 24 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (9553) Colas || 1985 UG2 || 17 oktober 1985 || CERGA
|-
| (9554) Dumont || 1985 XA || 13 december 1985 || R. Chemin
|-
| (9555) Frejakocha || 1986 GC || 2 april 1986 || P. Jensen
|-
| (9556) Gaywray || 1986 GF || 8 april 1986 || INAS
|-
| (9557) - || 1986 QL2 || 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (9558) - || 1986 QB3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (9559) - || 1987 DH6 || 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (9560) Anguita || 1987 EQ || 3 maart 1987 || E. Bowell
|-
| (9561) van Eyck || 1987 QT1 || 19 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (9562) Memling || 1987 RG || 1 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (9563) Kitty || 1987 SJ1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (9564) Jeffwynn || 1987 SG3 || 26 september 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (9565) Tikhonov || 1987 SU17 || 18 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (9566) Rykhlova || 1987 SX17 || 18 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (9567) Surgut || 1987 US4 || 22 oktober 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9568) - || 1988 AX4 || 13 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (9569) Quintenmatsijs || 1988 CL2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (9570) - || 1988 RQ5 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (9571) - || 1988 RR5 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (9572) - || 1988 RS6 || 8 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (9573) Matsumotomas || 1988 UC || 16 oktober 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9574) Taku || 1988 XB5 || 5 december 1988 || T. Nakamura
|-
| (9575) - || 1989 BW1 || 29 januari 1989 || A. Mrkos
|-
| (9576) van der Weyden || 1989 CX2 || 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (9577) Gropius || 1989 CE5 || 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (9578) Klyazma || 1989 GA3 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (9579) Passchendaele || 1989 GO4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (9580) Tarumi || 1989 TB11 || 4 oktober 1989 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (9581) - || 1990 DM3 || 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (9582) - || 1990 EL7 || 3 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (9583) Clerke || 1990 HL1 || 28 april 1990 || R. H. McNaught
|-
| (9584) Louchheim || 1990 OL4 || 25 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (9585) - || 1990 QY2 || 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (9586) - || 1990 SG11 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (9587) Bonpland || 1990 UG4 || 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (9588) Quesnay || 1990 WE2 || 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (9589) Deridder || 1990 WU5 || 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (9590) Hyria || 1991 DK1 || 21 februari 1991 || Spacewatch
|-
| (9591) - || 1991 FH2 || 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (9592) Clairaut || 1991 GK4 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (9593) - || 1991 PZ17 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (9594) Garstang || 1991 RG || 4 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (9595) - || 1991 RE11 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9596) - || 1991 RC22 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9597) - || 1991 UF || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9598) - || 1991 UQ || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9599) Onotomoko || 1991 UP2 || 29 oktober 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9600) - || 1991 UB3 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten